Maksim Edouardovitch Bokov (en ), né le  à Léningrad en Russie, est un footballeur international russe reconverti en entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Russie par Boris Ignatiev pour un match amical contre la Yougoslavie (1-1). Il entre en jeu à la place de Dmitri Khlestov à la  de jeu.

Il compte trois sélections et zéro but avec l'équipe de Russie en 1997.

Palmarès

En club 
 CSKA Moscou :
 Vice-champion de Russie en 1998
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2000

 Amkar Perm :
 Champion de Russie de D2 en 2004
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2004

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du Saliout Belgorod
Entraîneur russe de football
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Léningrad
Naissance en août 1973